Caldume – danie kuchni sycylijskiej przygotowywane z wnętrzności wołowych (zwykle z żołądka i jajników) ugotowanych w rosole z dodatkiem cebuli, selera, marchwi i pietruszki.

Sprzedawca tej potrawy nazywany jest quarumaru.

Kuchnia włoska